De Wereldkampioenschappen kunstschaatsen is een evenement dat georganiseerd wordt door de Internationale Schaatsunie.

Het WK toernooi van 1996 vond plaats in Edmonton, provincie Alberta. Het was voor de zevende maal dat de Wereldkampioenschappen Kunstschaatsen in Canada plaatsvonden. Eerder vonden de WK toernooien plaats in Montreal (1932), Vancouver (1960), Calgary (1972),  Ottawa (1978, 1984) en Halifax (1990).

Voor de mannen was het de 86e editie, voor de vrouwen de 76e editie, voor de paren de 74e editie, en voor de ijsdansers de 44e editie.

Historie
De Duitse en Oostenrijkse schaatsbond, verenigd in de "Deutscher und Österreichischer Eislaufverband", organiseerden zowel het eerste EK Schaatsen voor mannen als het eerste EK Kunstrijden voor mannen in 1891 in Hamburg, Duitsland, nog voor het ISU in 1892 werd opgericht. De internationale schaatsbond nam in 1892 de organisatie van het EK Kunstrijden over. In 1895 werd besloten voortaan de Wereldkampioenschappen kunstschaatsen te organiseren en kwam het EK te vervallen. In 1896 vond de eerste editie voor de mannen plaats. Vanaf 1898 vond toch weer een herstart plaats van het EK Kunstrijden.

In 1906, tien jaar na het eerste WK voor de mannen, werd het eerste WK voor de vrouwen georganiseerd en twee jaar later, in 1908, vond het eerste WK voor de paren plaats. In 1952 werd de vierde discipline, het WK voor de ijsdansers, eraan toegevoegd.

Er werden geen kampioenschappen gehouden tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog (1915-1921) en tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog (1940-1946) en in 1961 vanwege de Sabena vlucht 548 vliegtuigramp op 15 februari op Zaventem waarbij alle passagiers, waaronder de voltallige Amerikaanse delegatie voor het WK kunstrijden op weg naar Praag, om het leven kwamen.

Deelname  
Er namen deelnemers uit 40 landen deel aan deze kampioenschappen. Zij vulden 136 startplaatsen in. Er namen geen deelnemers uit België en Nederland deel.

Het Groothertogdom Luxemburg werd voor de derde keer op het WK Kunstschaatsen vertegenwoordigd, Patrick Schmit was de derde Luxemburger na Paul Cechmanek in 1975 en Maarten van Mechelen in 1991 die aan het mannentoernooi deelnam.

(Tussen haakjes het totaal aantal startplaatsen over de disciplines.)

Medailleverdeling 
Bij de mannen veroverde Todd Eldredge de wereldtitel, het was zijn derde WK medaille, in 1991 werd hij derde en in 1995 tweede. De nummers twee en drie, Ilia Kulik en Rudy Galindo veroverden beide hun eerste WK medaille.

Bij de vrouwen veroverde Michelle Kwan de wereldtitel, het was haar eerste WK medaille. Chen Lu veroverde haar vierde WK medaille in 1992 en 1993 werd ze derde en in 1995 wereldkampioene. Ook Irina Slutskaya op de derde plaats veroverde haar eerste WK medaille.

Bij het paarrijden veroverden Marina Eltsova / Andrei Bushkov de wereldtitel, het was hun eerste WK  medaille. Voor Mandy Wötzel / Ingo Steuer op plaats twee was het hun tweede medaille, in 1993 werden ze ook tweede. Jenni Meno / Todd Sand op de derde plaats veroverden hun tweede WK medaille als paar, in 1995 werden ze ook derde. Voor Todd Sand was het zijn derde medaille, in 1991 werd hij ook derde met zijn toenmalige schaatspartner Natasha Kuchiki.

Bij het ijsdansen veroverden Oksana Grishuk / Jevgeni Platov voor het derde opeenvolgende jaar de wereldtitel. Het was hun vijfde medaille, in 1992 werden zij derde en in 1993  tweede. Voor Anjelika Krylova / Oleg Ovsyannikov op plaats twee was het hun eerste medaille als paar, in 1993 veroverde Krylova de bronzen medaille met Vladimir Fedorov. Ook voor Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz op de derde plaats was het hun eerste WK medaille.

Uitslagen

Mannen / Vrouwen

Paren / IJsdansen

Externe link 
 Uitslagen op Skatabase

Kunstrijden in 1996
Kunstrijden in Canada
 1996
Sport in Edmonton
Kunstschaatsen